Harpf ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Harpf (1857–1927), österreichischer Schriftsteller
 August Harpf (1892–1904), österreichischer Chemiker
 Martha Harpf (1874–1942), deutsche Kauffrau, Politikerin (DDP, SPD) und Opfer des Nationalsozialismus